Боттомс — фамилия:

 Боттомс, Тимоти (род. 1951) — американский актёр.
 Боттомс, Сэм (1955—2008) — американский актёр.